Ручкин — русская фамилия. Известные носители:

 Ручкин, Александр Александрович (1963—2015) — российский альпинист, мастер спорта международного класса.
 
 Ручкин, Андрей Николаевич (род. 1961) — российский политик.
 Ручкин, Архип Иванович (1898—1979) — советский военный деятель, генерал-лейтенант (1944).
 Ручкин, Борис Александрович (1936—2015) — советский и российский историк, профессор МосГУ.
 Ручкин, Семён Олегович (род. 1996) — российский хоккеист.